Звенигоро́дський — слов'янське прізвище.
 Звенигородський Сергій Григорович (1946—1994) — український футболіст, нападник.
 Звенигородський Олександр Васильович (1837—1902) — російський колекціонер, меценат.

Див. також 
 Звенигород
Слов'янські прізвища